Brazil, država u Južnoj Americi.
Brazil, Indiana, grad u američkoj saveznoj državi Indiana u okrugu Clay, (pop. 8,188; 2000)
Brazil (film), ZF film